Viver a Vida (minissérie), exibida pela Rede Manchete nos anos 1980
 Viver a Vida (curta-metragem), produção de 1991 dirigida por Tata Amaral
 Viver a Vida (telenovela), exibida pela Rede Globo em 2009
 Vivre sa vie, filme de Jean-Luc Godard exibido no Brasil como Viver a Vida
 The Cake Eaters, filme com Kristen Stewart traduzido em Portugal como Viver a Vida

Desambiguações de artes